Kirsipuu es un apellido que puede hacer referencia a:

  Jaan Kirsipuu, ciclista profesional, ganador de cuatro etapas en el Tour de Francia;
  Tomas Kirsipuu, ex ciclista profesional, hermano mayor del anterior.